Войводень () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Войводень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Войводень.
 Войводень () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Бирса.
 Войводень () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Войла.
 Войводень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Драгу.